Lomske bezeichnet:

 einen Ortsteil der Gemeinde Neschwitz im sächsischen Landkreis Bautzen, siehe Lomske (Neschwitz)
 einen Ortsteil der Gemeinde Radibor im selben Landkreis, siehe Lomske (Radibor)